Pleasant Grove může být:

 Pleasant Grove (Alabama) – město v Alabamě ve Spojených státech amerických
 Pleasant Grove (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii ve Spojených státech amerických
 Pleasant Grove (Maryland) – vesnice v Marylandu ve Spojených státech amerických
 Pleasant Grove (Ohio) – vesnice v Ohiu ve Spojených státech amerických
 Pleasant Grove (Utah) – město v Utahu ve Spojených státech amerických